Dyrssen ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Dyrssen (1890–1957), deutscher Architekt
 Gustaf Dyrssen (1891–1981), schwedischer Sportler, Moderner Fünfkämpfer und Fechter

Siehe auch:
 Dührssen
 Dierßen